Johann Reuling ist der Name folgender Personen:

* Johann Anton Reuling (1765/66–1831), deutscher Theologe
 Johann Nikolaus Reuling (1697–1780), deutscher Kunstmaler